Юрий Казарян:
 Казарян, Юрий Оганесович (род. 1953) — политический деятель непризнанной НКР.
 Казарян, Юрий Шаэнович (род.1933) — советский и армянский композитор.